Suruga Bank Cup 2015 (; ) var den åttonde upplagan av Suruga Bank Cup.

Segraren från J. League Cup 2014, Gamba Osaka, spelade mot segraren av Copa Sudamericana 2014, River Plate från Argentina.

Matchdetaljer

Källor

2015
2015 i Japan
Fotbollsåret 2015